Пристанище ада (другое название Адская психбольница) - фильм ужасов 2002 года режиссёра Дэнни Дрэйвена. Фильм вышел сразу на видео.

Сюжет 
Телепродюсер Макс разродился новой идеей и решает создать реалити-шоу, для которого он специально приглашает пять девушек. Получив согласие девушек, Макс привозит их в заброшенный мрачный дом и рассказывает историю этого дома, согласно которой в нём жил некий сексуальный маньяк-миллионер, который приглашал женщин к себе и, после сексуальных утех, жестоко убивал. Наслышанная об этой истории девушка Рэйнбоу подтверждает рассказ Макса. Участница, которая сможет провести ночь в этом доме и выжить, получит один миллион долларов, а все действия, происходящие в доме, будут транслироваться через скрытые камеры. Однако в доме вскоре объявляется реальный маньяк, который начинает поочерёдно убивать девушек.

В ролях

Примечания 

Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Фильмы о привидениях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях